

Astronomia 
 SATAR – nome originario di Orbiting Vehicle, serie di satelliti della United States Air Force

Persone 
 Alif Satar – cantante e attore malese
 Mostafa Abdel Satar – calciatore egiziano
 Yakup Satar – militare ottomano

Pagine correlate 
 Sattar